CP437 je kodna stranica koja se koristi u izvornim (engleskim) inačicama operacijskog sustava MS-DOS za prikaz teksta.

Izgled kodne stranice 
Prikazani su odgovarajući karakteri i heksadecimalne vrijednosti iz Unicode-a, te odgovarajuća decimalna vrijednost.

Ova je kodna stranica zasnovana na ASCII-ju, ali uz sljedeće napomene:

 U kontrolnom rasponu C0 (0 – 31) mapirani su grafički karakteri. Za ove se kodove podrazumijeva njihova izvorna kontrolna funkcija, ali se prikazuju kao grafički kada se nalaze u RAM-u grafičke kartice. Kod 127, DEL, također ima grafički prikaz.

 U rasponu 128 – 255 mapirani su različiti znakovi: neki karakteri s dijakriticima, karakteri za crtanje okvira, matematički znakovi i dio grčkog alfabeta.

Kodne stranice